Чёрная среда — многозначный термин.

 Чёрная среда (1992), 16 сентября 1992 года — британский фунт стерлингов упал на 12 %. Экономика Великобритании понесла тяжелый урон.
 Чёрная среда — среда в ноябре перед Днём благодарения в США и Канаде.
 «Чёрная среда» (октябрь 2004) — разговорное название в России футбольного матча Португалия — Россия, окончивщегося поражением России со счётом 7:1.